Khairy ist der Familienname folgender Personen:

 Abla Khairy (* 1961), ägyptische Schwimmerin
 Mohamed Khairy (* 1981), ägyptischer Snookerspieler